E578 (európai út)
 E578 néven az élelmiszeradalékanyagok között a kalcium-glukonát szerepel